Andrzej Bętkowski (ur. 1951) – polski polityk
 Jacek Bętkowski (1904–1980) – cichociemny
 Nikodem Bętkowski (1812–1864) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Jerzy Bętkowski (1929–2017) – polski koszykarz
 Tadeusz Bętkowski (1889–1966) – chirurg wojskowy
 Teofil Bętkowski (1842–1933) – podporucznik, weteran powstania styczniowego
 Walerian Bętkowski (1899–1964) – botanik